Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl osmý hráč světa, Španěl Rafael Nadal, který do turnaje nezasáhl kvůli zranění kyčelního svalu. Carlos Alcaraz s Cameronem Norriem, kteří v předchozích dvou týdnech odehráli finále na Argentina Open a Rio Open, se odhlásili.

Vítězem se stal osmý nasazený, 24letý Australan Alex de Minaur, jenž ve finále zdolal o rok starší turnajovou sedmičku Tommyho Paula ze Spojených států poměrem 3–5, 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP 500 (do té doby vyhrál jen ATP 250). De Minaur se po skončení posunul na 18. příčku žebříčku, tři místa za kariérní maximum.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2023